Мальги́нов — русская фамилия. Произошла от прозвищного имени Мальга́ — ребёнок, дитя; маленький, малорослый.

Носители фамилии 
 Мальгинов, Георгий Николаевич (род. 1968) — российский экономист.
 Мальгинов, Евгений Львович (род. 1942) — советский и российский писатель.
 Мальгинов, Олег Сергеевич (род. 1957) — российский дипломат. Посол России в Бангладеш (2003—2006).

Двойная фамилия 
 Мальгинова-Гейзик, Неонилла Александровна (1917—2006) — хормейстер, заслуженный деятель искусств РСФСР (1958).

Другое 
 Мальгинов — фамилия, под которой Александр Грин в 1910 году скрывался от ареста в лепрозории.

Библиография 
 Тупиковъ Н. М. Мальга // Тупиковъ Н. М. Словарь древне-русскихъ личныхъ собственныхъ имёнъ. — СПб.: Типографія Н. Н. Скороходова, 1903. — С. 299.
 Федосюк Ю. А. Мальгин // Федосюк Ю. А. Русские фамилии: Популярный этимологический словарь. — 5-е изд. — М.: Флинта, Наука, 2004. — С. 128.
 Шумилов Е. Н. Мальгин // Шумилов Е. Н. Тимошка Пермитин из деревни Пермяки. — Пермь: Пермское книжное издательство, 1991. — С. 227.

См. также 
 Мальгин

Примечания